Iclod se poate referi la o serie de localități din România:
Iclod, Alba
Iclod, Cluj, reședința comunei cu același nume
Iclandu Mare, Mureș, mai demult Iclod-Mureș
Iclănzel, Mureș, reședința comunei cu același nume
Icloda, Timiș
Iclozel, Cluj